Truc est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Un truc désigne en français :
 Une astuce cachée lors de la réalisation d'un tour de magie ou dans les jeux vidéo (on peut alors parler de ) ;
 Un objet que l'on ne connaît pas, dont on a oublié le nom ou que l'on désigne avec désinvolture.
 Le truc est un jeu de cartes, appelé aussi trut.
 Un truc, dans le domaine ferroviaire, désigne un wagon plat servant pour le transport de marchandises.
 Un « truc », en géographie, désigne également, dans certaines régions de France, une montagne arrondie (cf. infra).
 Le Truc y flou, jeu de cartes d'origine aragonaise.

Toponyme 
 le mont Truc (, Haute-Savoie)
 et les chalets du même nom, sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
 le fort du Truc (en Savoie) ;
 en Lozère (voir l'article Toponymie en région d'Aubrac) :
 le truc de Fortunio (),
 le truc du Midi (),
 le truc de Grèzes (),
 le truc de la Fare (),
 le truc de Randon (),
 le truc de la Garde (),
 le truc de Balduc () ;
 le Truc Blanc, un sommet des Alpes grées en Vallée d'Aoste ;
 Éminence sur le Bassin d'Arcachon : 
 le truc vert, 
 le truc de la Truque.

Patronyme  
 Truc est un patronyme français, porté notamment par :
 Antoine Truc (1758-1829), homme politique français ;
 Georges Truc (1893-1941), pianiste, chef d'orchestre et directeur artistique français ;
 Gonzague Truc (1877-1972), journaliste et écrivain français ;
 Hermentaire Truc (1857-1929), ophtalmologiste français ;
 Isabelle Truc (née en 1966), productrice belge de films ;
 Louis Truc (1904-1973) journaliste, essayiste et poète français, fils de Gonzague ;
 Olivier Truc (né en 1964), journaliste et auteur français.

Prénoms 
 trúc est un nom vietnamien, signifiant « bambou » et se retrouvant dans certains prénoms vietnamiens.

Voir aussi 
 
 Truk

Homonymie de patronyme